Ramon Sala i Camps (Vic, Osona, 1934 – 1997), teòleg 
 Ramon Sala i Canadell (Castellfollit de la Roca, Garrotxa, 1934 – Barcelona, 2008), polític i industrial català
 Ramon Sala i Fugurull (la Torre d'Oristà, 1823 - Vic, 1899), religiós vigatà
 Ramon Sala i Vallhonrat (Terrassa, 1971) jugador d'hoquei sobre herba català guanyador d'una medalla olímpica
 Ramon Sala, historiador vallespirenc, professor a la Universitat de Perpinyà.